Az 1927–1928-as Swiss Serie A volt a 31. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont újra a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Keleti csoport

Központi csoport

Nyugati csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság